Нидерланды принимали участие в Зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице (Швейцария), но не завоевали ни одной медали. В соревнованиях участвовали 4 конькобежца.

Результаты соревнований

Конькобежный спорт

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1948
Страны на зимних Олимпийских играх 1948 года